est une expression anglo-saxonne signifiant « courir de peur ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .

Musique 

 , chanson d'Ell et Nikki représentant l'Azerbaïdjan à l'Eurovision 2011 ;
 , single de Roy Orbison sorti en .

Cinéma 

 , film britannique de David Hemmings sorti en 1972 ;
 , titre original de , film américain de Paul Glickler sorti en 1980 ;
 , titre original de Deux flics à Chicago, film américain de Peter Hyams sorti en 1986 ;
 , titre original de La Peur au ventre, film de Wayne Kramer sorti en 2006.

Voir aussi